Pitis puede referirse a:

 Pitis, una ninfa de la mitología griega; o
 Estación de Pitis, una estación de Cercanías y de Metro de Madrid.